Erzsébetváros jelentheti:

Erzsébetváros – Budapest városrésze a VII. kerületben illetve a kerület összefoglaló neve.
Erzsébetváros – Kecskemét városrésze
Erzsébetváros – Temesvár városrésze
Erzsébetváros – város Romániában, Erdélyben, Szeben megyében.

Hasonló nevű szócikkek
Erzsébetvárosi plébániatemplom – A VII. kerület (Erzsébetváros) római katolikus plébániájához tartozó templom.